Buchung ist
 ein Vorgang innerhalb der Buchführung, siehe Buchung (Buchführung)
 die verbindliche Inanspruchnahme einer Reiseleistung, siehe Buchung (Reise)
 die verbindliche Inanspruchnahme einer Transportleistung, siehe Buchung (Transport)
 die Einwahl eines Mobilfunkendgerätes in ein Funknetz
 die Aufnahme eines Begriffs in ein Buch, meist in ein Nachschlagewerk 
 
Siehe auch: